Don Carlos (cantautor) (Kingston, 1952), cantant i compositor de reggae jamaicà
 Don Carlos (Schiller), drama en cinc actes escrit per Friedrich Schiller entre 1783 i 1787
 Don Carlos (Verdi), òpera en cinc actes de Giuseppe Verdi, sobre un llibret de Joseph Méry
 Don Carlo (Francesc Soler i Rovirosa), teatrí fet per Francesc Soler i Rovirosa el 1870 per a preparar l'escenografia de l'òpera de Verdi del mateix nom